Engelstoft har flere betydninger:

Personer 
 Christian Thorning Engelstoft – var en dansk biskop, (1805 – 1889)
 Laurids Engelstoft – var en dansk historiker, (1774 – 1851)
 Povl Engelstoft – var en dansk historiker, (1876 – 1961)

Danske efternavne